Rendahl är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Rendahl
 Claes Rendahl
 Eva Rendahl
 Hans Rendahl
 Hialmar Rendahl
 Ragnar Rendahl

Svenska efternamn